

Sigle 
 Permanent Virtual Circuit – circuito virtuale permanente
 Praefectus urbi – Prefetto di Roma
 Pressione venosa centrale – valore pressorio rilevato nel tratto terminale della vena cava superiore
 Premature ventricular contraction – contrazione ventricolare prematura, o extrasistole
 Processo verbale di constatazione – atto finale dell'ispezione tributaria condotta da autorità tributarie italiane (uffici ispettivi o Guardia di finanza)
 Param Vir Chakra – massima onorificenza militare dell'India

Chimica 
 PVC – sigla DIN 7728 e 16780 del cloruro di polivinile

Codici 
 PVC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Provincetown (Stati Uniti d'America)

Altro 
 PVC-1 – film del 2007, diretto da Spiros Stathoulopoulos

Altri progetti